Bigazzi bezeichnet:

 ein italienisches Motorsport-Rennteam, siehe Scuderia Bigazzi

Bigazzi ist der Familienname folgender Personen:

 Beppe Bigazzi (* 1933), italienischer Unternehmer und TV-Koch
 Giancarlo Bigazzi (1940–2012), italienischer Liedkomponist und -autor
 Luca Bigazzi (* 1958), italienischer Kameramann
 Mirko Bigazzi (* 1989), italienischer Fußballspieler